ФК Игман може бити
 ФК Игман Коњиц, фудбалски клуб из Коњица, Федерација БиХ, БиХ
 ФК Игман Илиџа, фудбалски клуб из Илиџе, Федерација БиХ, БиХ